Еле́на Валенти́новна Маре́ева (род. 25 октября 1954) — российский философ, доктор философских наук, профессор.

Биография 
Окончила философский факультет Ростовского государственного университета.

Кандидат философских наук (1983, диссертация «Созерцание и деятельность (теоретические предпосылки и методологические аспекты проблемы)». Доктор философских наук (2003, диссертация «Душа как объект философской рефлексии (Историко-философский анализ)».

Заведовала кафедрой общеобразовательных дисциплин в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» (Институт). Профессор кафедры философии Московского государственного института культуры.

Член правления общества «Диалектика и культура», организующего ежегодные международные Ильенковские чтения. Занимается историей философии, философией культуры, теорией познания, методологией науки.

Публикации 
Автор и соавтор более 200 публикаций.

Монографии 
 Мареева Е. В. Проблема души в классической и неклассической философии. — М.: Академический проект, 2017.
 Мареева Е. В., Мареев С.Н. Проблема мышления: созерцательный и деятельностный подход. — М.: Академический проект, 2013.

Учебные пособия 
 Краткая история философии / Под общей редакцией В. Г. Голобокова. — М.: Олимп, 1997; АСТ, Олимп, 2002. — 560 стр. — ISBN 5-17-006916-2, ISBN 5-8195-0453-4
 Е. В. Мареева. История и теория демократии. — М.: «Северный город-7», 2001.
 
 
 
 
 Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский. Философия науки. — М.: Инфра-М, 2010.

Статьи 
 О бессмертии души (Аристотель и современность) // «Вопросы философии», 2002, № 12.
 Споры о душе в свете истории аристотелизма // «Психология и философия: возвращение души», РГГУ, М., 2003.
 Д. Сёрл: старое и новое в понятии сознания // «Философия сознания: история и современность», МГУ, М., 2003.
 Жиль Делёз как историк философии // «Вопросы философии», 2003, № 8.
 Существует ли «школа Ильенкова»? // «Вопросы философии», 2004, № 3.
 Об истоках идеального (Лифшиц против Ильенкова) // «Идеальное: Ильенков и Лифшиц», М., 2004.
 С. Франк как зеркало русской религиозной философии // «Вопросы философии», 2005, № 6.
 Was Ilyenkov as Aesthetician? // Studies in East European Thought, № 3—4, September 2005
 Пьетро Помпонацци: у истоков культурно-исторической методологии // «Вопросы философии», 2006, № 1.
 Творчество Ф. М. Достоевского в зеркале философии Льва Шестова // «Вопросы философии», 2007, № 3.
 Рецензия на монографию В. М. Межуева «Идея культуры» (М.: «Прогресс-Традиция», 2006) // «Вопросы философии», 2007, № 8.
 Об инновационных подходах и старых ошибках// «Свободная мысль — XXI», 2007, № 8.
 Спор двух марксистов // «Эвальд Васильевич Ильенков» (Серия «Философия России второй половины XX века»). М., 2008.
 Ильенков и Поппер о своеобразии социальной науки // «Логос. Философско-литературный журнал». 2009 № 1.
 Проблема каузальной обусловленности ментального физическим и советский марксизм // Философия сознания: аналитическая традиция. М.: МГУ, 2009.
 О расколе среди ильенковцев // «Вопросы философии», 2010, № 2.
 Проблема души. От Канта к неокантианцам // Философия Канта в критике современного разума: сборник статей. М., 2010.
 Проблема социальной ответственности бизнеса: палитра научных подходов // Социальная ответственность бизнеса: сборник статей. М., 2011.
 С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души // «Семен Людвигович Франк» (Серия «Философия России первой половины XX века»). М., 2012.
 «Лузер» апостол Павел // «Свободная мысль — XXI», 2013, № 2.
 От искусственного интеллекта к искусственной душе // «Вопросы философии», 2014, № 1.
 Lev Shestov: Between the Scripture and Nietzscheanism // Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives, Krakow, 2014.
 О соотношении красоты и добра: Толстой и Достоевский // «Лев Николаевич Толстой» (Серия «Философия России первой половины XX века»). М., 2014.
 The Kiev Philosophical School in the Light of the Marxist Theory of Activity // The practical essence of man : the 'activity approach' in late Soviet philosophy, Historical Materialism, Book Series, volume 108, Leiden, Boston: Brill, 2015.
 Две трактовки гегелевской диалектики в работах В. И. Ленина // Альтернативы, № 4, 2015.
 Шестов: душа за пределами идеального // "Лев Исаакович Шестов" (Серия «Философия России первой половины XX века»). М., 2016.
 Lifshits ontognoseology as a version of Lenin’s theory of reﬂection // Studies in East European Thought, Volume 68, Issue 4, December 2016.
Hegelian Dialectics and Soviet Marxism (from Vladimir Lenin to Evald Ilyenkov) // Hegelian Marxism. The Uses of Hegel’s Philosophy in Marxist Theory from Georg Lukacs to Slavoj Žižek. Edited by Anders Bartonek & Anders Burman. Sodertorn Philosophical Studies 22. Printed by Elanders, Stockholm 2018 p.61-80.

См. также 
 Ильенковские чтения

Ссылки 
 Страница на сайте МГИК

Философы России
Философы XX века
Философы XXI века
Доктора философских наук
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Московского государственного института культуры
Школа Ильенкова